

Substantif 

Les arts sont des ensembles d’activités humaines contribuant à la réalisation d’une famille de produits.

 Les arts nobles sont, à proprement parler, le groupe des disciplines de la noblesse, c’est-à-dire les arts martiaux, les arts de la guerre (équitation, escrimes, stratégie, chasse, poliorcétique, et aussi les anciens sports). Ils étaient enseignés dans des écoles de pages et dans des  académies militaires, puis des écoles militaires. La boxe est souvent appelée le noble art.
 Les arts libéraux sont le groupe des sept disciplines reçues de l’Antiquité qui étaient enseignées au Moyen Âge dans les écoles monastiques, puis dans les collèges de l’université. Ils étaient dispensés dans la faculté des arts dont les étudiants s’appelaient les artiens. Il s’agissait des arts spécifiques aux clercs.
 Bachelier ès arts
 Maîtrise ès arts
 Docteur ès arts
 Les arts mécaniques sont selon une ancienne expression les techniques des différents métiers et les sciences de l’ingénieur, c’est-à-dire toutes les activités des professions qui ne sont pas libérales. De manière plus contemporaine, ils peuvent désigner les arts industriels.
 Les beaux-arts sont le groupe des disciplines qui s’adressent délibérément aux sens, aux émotions et à l’intellect. On y trouve les arts plastiques et les arts graphiques, ainsi que parfois les arts mineurs (dont font partie les arts décoratifs) et les arts appliqués.
 Un grand nombre d’autres activités sont désignées comme des arts :
 Arts divinatoires,
 Arts culinaires,
 Arts de la table.
 Actuellement, on parle de l’art pour désigner :
 L’ensemble des œuvres composées par des artistes dans le domaine des beaux-arts, des arts décoratifs et de la musique, ainsi que les procédés pour les réaliser qui s’enseignent dans des écoles d’art ;
 D’autres groupes d’activités : .
  est un patronyme néerlandais.

Périodiques 
 Les Arts, revue française active entre 1902 et 1920.
 Arts, revue française des années 1950 et 1960 à laquelle ont collaboré André Breton, François Truffaut et Jean-Luc Godard.

Acronyme 

 ARTS est l'acronyme de l'institut Carnot « ARTS » ou « Actions de recherche pour la technologie et la société ». Cet institut regroupe les laboratoires de recherche d'Arts et Métiers ParisTech ;
 aRts, une application qui simule un synthétiseur analogique sous KDE.

Voir aussi 

 Classification des arts
 Arts industriels
 
 Sept arts